Marie François Xavier Bichat (Thoirette, 14 de novembro de 1771 – Paris, 22 de julho de 1802) foi um anatomista e fisiologista francês.

Bichat é melhor lembrado como o pai da moderna histologia e patologia dos tecidos. Apesar do fato de ele ter trabalhado sem um microscópio, ele foi capaz de fazer avançar significativamente a compreensão do corpo humano. Ele foi o primeiro a introduzir o conceito de tecido como entidades distintas. Ele sustentou que doenças atacavam os tecidos em vez de todo o órgão. Bichat é uma das figuras mais marcantes do vitalismo, corrente filosófica que se expandiu na Europa como reação ante o materialismo mecanicista que tinha imperado durante a primeira parte do século XVII. Bichat defendeu a irreductibilidade da vida à matéria inerte.

É um dos 72 nomes na Torre Eiffel.

Ligações externas
Some places and memories related to Xavier Bichat
Physiological researches upon life and death by Xavier Bichat (1809)
 Marie François Xavier Bichat's works digitized by the BIUM (Bibliothèque interuniversitaire de médecine et d'odontologie, Paris), see its digital library Medic@.

Nomes na Torre Eiffel
Médicos da França
Sepultados no Cemitério Père-Lachaise